Christmas Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Christmas Lake (Florida)
 Christmas Lake (Georgia)
 Christmas Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Christmas Lake (Hennepin County, Minnesota)
 Christmas Lake (Itasca County, Minnesota)
 Christmas Lake (Oregon)
 Christmas Lake (Washington)
 Christmas Lake (Wyoming)